Schönborn är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Christoph Schönborn (född 1945), katolsk kardinal och ärkebiskop av Wien.
 Damian Hugo Philipp von Schönborn-Buchheim (1676–1743), kardinal och furstbiskop av Speyer och Konstanz.
 Friedrich Karl von Schönborn-Buchheim (1674–1746), biskop av Würzburg och Bamberg, tysk-romersk riksvicekansler.
 Franz Georg von Schönborn (1682–1756), kurfurste och ärkebiskop av Trier.
 Franziskus von Paula Schönborn (1844–1899), kardinal och ärkebiskop av Prag.
 Friedrich Schönborn (1841–1907), österrikisk politiker.
 Johann Philipp von Schönborn (1605–1673), kurfurste och ärkebiskop av Mainz.
 Johann Philipp Franz von Schönborn (1673–1724), furstbiskop av Würzburg.
 Karl Schönborn (1840–1906), kirurg.
 Lothar Franz von Schönborn (1655–1729), kurfurste och ärkebiskop av Mainz.
 Michael Schönborn (född 1954), österrikisk skådespelare.
 Rainer Schönborn (född 1962), isdansare.

Tyska efternamn